Jawi (malajsky جاوي) je písmo užívané malajštinou, ale i dalšími jazyky jihozápadní Asie. Jawi vychází z arabštiny, obsahujíc jejích 31 písmen a ještě dalších 6 nových (چ /t͡ʃ/, ڠ /ŋ/, ڤ /p/, ݢ /g/, ۏ /v/, a ڽ /ɲ/). Ty byly zkonstruované pro fonémy, které se v arabštině nevyskytují. Jawi bylo standardním písmem až do 20. století, poté jej nahradila latinka (Rumi) a jawi bylo odsunuto jen na náboženské texty.

Stejně jako arabské písmo, i jawi se píše zprava doleva.

Etymologie názvu 
Dle malajského slovníku Kamus Dewan je slovo jawi synonymem pro slovo Malajci.

Historie 
Nejstarší důkaz o použití tohoto písma pochází ze začátku 14. století (1303 n. l., 702 A. H.) z kamene Terengganu (باتو برسورت ترڠݢانو). Jedná se o žulový kámen nalezený v Terengganu v Malajsii. Kámen obsahuje vzkaz tehdejšího vládce Seriho Paduka Tuana, že mají lidé šířit islám. Také je na něm vyryto deset zákonů Šaría.

Vývoj jawi byl značně odlišný od písma pallava, které používala výhradně šlechta a mniši v klášterech. Jawi na rozdíl od pallavy přijala celá muslimská komunita bez ohledu na společenské postavení.

S rozmachem islámu byly arabské dokumenty přeloženy do malajštiny, přičemž zapisovány byly právě použitím jawi. Navíc pomocí něj i místní náboženští učenci vyučovali islám. Krom toho se jím zapisovala literatura, jež se před tím šířila pouze ústně.

Použití písma v dnešní době 
Jawi je jedním ze dvou oficiálních písem v Brunei. Používá se však i v Malajzii, a to v náboženství a kultuře. Písmo je dnes také vidět na brunejských a malajských bankovkách.

Znaky

Příklad 
Originální text:

⹁کيلاون اينتن برکليڤ-کليڤ دلاڠيت تيڠݢي

⹁دان چهاي مناري-ناري دلاڠيت بيرو

⹁تيدقله داڤت مننڠکن ڤراساءنکو

.يڠ ريندوکن کحاضرن کاسيه

⹁ݢمرسيق ايراما مردو بولوه ڤريندو

⹁دان ڽاڽين ڤاري٢ دري کايڠن

⹁تيدقله داڤت تنترمکن سانوباري

.يڠ مندمباکن کڤستين کاسيهمو

Přepis do Rumi:

Kilauan intan berkelip-kelip di langit tinggi,

Dan cahaya menari-nari di langit biru,

Tidaklah dapat menenangkan perasaanku,

Yang rindukan kehadiran kasih.

Gemersik irama merdu buluh perindu,

Dan nyanyian pari-pari dari kayangan,

Tidaklah dapat tenteramkan sanubari,

Yang mendambakan kepastian kasihmu.

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Písma
Arabské písmo
Souhlásková písma
Lingvistika
Thajská kultura